

Patronyme 
Jean Touchard (?-1597), abbé de Bellozanne, chanoine de Notre-Dame de Paris, ancien précepteur du cardinal de Vendôme.
Albert Touchard (1876-1940), écrivain français.
Auguste Touchard (1892-1978), homme politique français.
Charles Touchard (1844-1930), officier de marine français.
Jacques Touchard (1885-1968), mathématicien français.
 Jacques Touchard (1921-2016), nom de naissance et signature, dans les années 1945, de l'écrivain Jacques Perry.
Philippe Touchard (1810-1879), officier de marine français.
Pierre-Aimé Touchard (1903-1987), administrateur de théâtre et écrivain français. 
Jean Touchard (1918-1971), politologue et historien français.
Jeanine Touchard (1924-2005), gymnaste artistique française.
Jean-Baptiste Touchard (1949-), mathématicien et pédagogue, directeur général de la société Txtnet.
Georges Touchard-Lafosse
Michel-Claude Touchard, historien français
Patrice Touchard, ancien professeur d'histoire, de géographie et de géopolitique du monde contemporain en classes préparatoires à l'IPESUP.

Personnage de fiction
 Pierre Touchard, personnage du roman de Raymond Schwartz Kiel Akvo De L' Rivero
 Madame Touchard, personnage créé par l'humoriste Sylvie Joly dans le sketch "Le permis de conduire"

Mathématiques 
Polynôme de Touchard, introduit par le mathématicien français Jacques Touchard (1885-1968).

Éducation 
Le Lycée Gabriel Touchard, lycée français du Mans.

Homonymie de patronyme